«Мэри Роуз» () — английская трёхпалубная каракка, флагман английского военного флота при короле Генрихе VIII Тюдоре. Это крупное для своего времени судно было спущено на воду в Портсмуте в 1510 году. Название каракка получила, вероятно, в честь французской королевы Марии Тюдор (сестры короля) и розы как геральдического символа дома Тюдоров. 

Во время Итальянских войн караккой «Мэри Роуз» командовали адмиралы братья Эдвард и Томас Говарды. В 1512 году «Мэри Роуз» приняла участие в нападении на Брест. В 1528 и 1536 годах её модернизировали: число орудий было увеличено до 91, водоизмещение доведено до 700 тонн.

В 1545 году французский король Франциск I высадился на острове Уайт. Англичане направили в пролив Те-Солент на защиту острова 80 кораблей во главе с «Мэри Роуз». Перегруженная артиллерией каракка, никогда не отличавшаяся остойчивостью, из-за порыва ветра неожиданно стала крениться на правый борт и, заполнившись водой через орудийные порты, затонула вместе с большей частью экипажа и адмиралом Джорджем Кэрью. Спастись удалось только 35 морякам из четырёх сотен.

В последующие 20 лет предпринимались несколько попыток поднять корабль, но при уровне технологий того времени они потерпели неудачу из-за того, что корабль лёг на грунт под углом в 60 градусов. Была поднята лишь часть пушек. До конца XVI века при отливе начавший разрушаться корабль был хорошо виден с поверхности воды, а затем его полностью занесло илом.

К началу XIX века сменившееся течение в Соленте обнажило несколько шпангоутов затопленного корабля. В 1836 году рыбаки обнаружили место затопления «Мэри Роуз». Они обратились к Чарльзу и Джону Динам, изобретателям водолазного костюма, с жалобой на то, что их сети постоянно рвутся из-за каких-то нагромождений на морском дне. Братья зарабатывали на жизнь поисками затонувших судов, крюками-кошками обдирая с них всё, что можно было поднять, попутно сильно повреждая сохранившиеся части корпуса. Они сразу приступили к работе и, обнаружив остатки корабля, подняли с него части корабельных пушек, лафеты, луки, керамическую посуду, обрывки ткани и несколько человеческих черепов.

В 1840 году они взрывами обнажили часть остова каракки, попутно частично его разрушив, и подняли ещё некоторое количество артефактов, большая часть из которых оказалась утрачена впоследствии, так как способы консервации поднятых со дна моря объектов в то время ещё не были разработаны. Работу они прекратили в 1848 году, решив, что больше на корабле нельзя найти ничего, что можно было бы поднять. В результате их деятельности обнажился ахтеркастель корабля, который впоследствии был полностью разрушен. Тем не менее, большую часть корпуса братья Дины вскрыть не смогли из-за покрывавшего его толстого слоя плотных осадков, что и уберегло его от судьбы остальных лежавших на дне Солента кораблей, полностью разрушенных археологами-любителями.

Интерес современных морских археологов к кораблю проснулся в конце 1960-х годов. К 1982 году со дна Солента удалось по частям поднять большую часть корабельных останков. Выставленные в портсмутском порту в музее «Мэри Роуз», они всесторонне иллюстрируют жизнь моряков I-й половины XVI века.

Литература 

 Barker, Richard, «Shipshape for Discoveries, and Return», Mariner’s Mirror 78 (1992), pp. 433-47
 de Brossard, M., «The French and English Versions of the Loss of the Mary Rose in 1545», Mariner’s Mirror 70 (1984), p. 387.
 Childs, David, The Warship Mary Rose: The Life and Times of King Henry VIII’s Flagship Chatham Publishing, London. 2007. 
 Gardiner, Julie (editor), Before the Mast: Life and Death aboard the Mary Rose /The Archaeology of the Mary Rose, Volume 4. The Mary Rose Trust, Portsmouth. 2005. 
 Jones, Mark (editor), For Future Generations: Conservation of a Tudor Maritime Collection The Archaeology of the Mary Rose, Volume 5. The Mary Rose Trust, Portsmouth. 2003. 
 Knighton, C. S. and Loades, David M., The Anthony Roll of Henry VIII’s Navy: Pepys Library 2991 and British Library Additional MS 22047 with related documents. Ashgate Publishing, Aldershot. 2000. 
 Loades, David, The Tudor Navy: An administrative, political and military history. Scolar Press, Aldershot. 1992. 
 McKee, Alexander, King Henry VIII’s Mary Rose. Stein and Day, New York. 1974.
 Marsden, Peter, Sealed by Time: The Loss and Recovery of the Mary Rose. The Archaeology of the Mary Rose, Volume 1. The Mary Rose Trust, Portsmouth. 2003. 
 Marsden, Peter (editor), Your Noblest Shippe: Anatomy of a Tudor Warship. The Archaeology of the Mary Rose, Volume 2. The Mary Rose Trust, Portsmouth. 2009. 
 Rodger, Nicholas A. M., The Safeguard of the Sea: A Naval History of Britain 660—1649. W.W. Norton & Company, New York. 1997. 
 Rodger, Nicholas A. M., «The Development of Broadside Gunnery, 1450—1650.» Mariner’s Mirror 82 (1996), pp. 301-24.
 Rule, Margaret, The Mary Rose: The Excavation and Raising of Henry VIII’s Flagship. (2nd edition) Conway Maritime Press, London. 1983. 
 Stirland, Ann J., Raising the Dead: The Skeleton Crew of Henry VIII’s Great Ship, the Mary Rose. John Wiley & Sons, Chichester. 2000. 
 Watt, James, «The Surgeons of the Mary Rose: the practice of surgery in Tudor England», Mariner’s Mirror 69 (1983), pp. 3-19.
 Weightman, Alfred Edwin, Heraldry in the Royal Navy: Crests and Badges of H.M. ships Gale & Polden, Aldershot. 1957.
 Wille, Peter, Sound Images of the Ocean in Research and Monitoring. Berlin: Springer 2005. 
 Hildred, Alexzandra (editor), Weapons of Warre: The Armaments of the Mary Rose. The Archaeology of the Mary Rose, Volume 3. Mary Rose Trust, Portsmouth. 2011.

Ссылки 

 Сайт музея «Мэри Роуз»
 Мэри Роуз // windgammers.narod.ru
 Official website of the Mary Rose 500 Appeal
 The Mary Rose National Historic Ships
 Thee Mary Rose at Portsmouth Historic Dockyard
 Press association, «Divers may have found more of Mary Rose», The Guardian, 18 August 2003
 The raising of the Mary Rose
 Mary Rose Excavation 2003—2005
 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage

Музейные суда и корабли
Появились в 1510 году
Военные корабли Великобритании
Затонувшие корабли
Каракки
Суда по алфавиту